Gordini je nekdanje francosko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in .

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog, † - dirkalnik si je deliko več dirkačev)

Glej tudi 
 Seznam automobilskih znamk

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Dobavitelji motorjev Formule 1
Konstruktorji dirk za Veliko nagrado
Moštva dirk za Veliko nagrado